Crom bezeichnet:
 Crom (Band), deutsche Metal-Band
 Crom (Townland), Townland im County Fermanagh, Nordirland
 Crom Castle, Schloss im County Fermanagh, Nordirland
 Crom Estate, Naturreservat im County Fermanagh, Nordirland

Crom ist der Familienname von
 Sean Crom (* 1945), amerikanischer Ultraläufer
 Ronan Le Crom (* 1974), französischer Fußballtorwart

CROM ist die Abkürzung von
 Confederación Regional Obrera Mexicana, mexikanischer Gewerkschaftsverband

Siehe auch:
 Cromm Cruach, keltische Gottheit